BRD steht für:

 Bundesrepublik Deutschland
 zur Bedeutung und Verwendung dieser nichtamtlichen Abkürzung siehe BRD
 zur Bundesrepublik Deutschland als Teilstaat in der Zeit von 1949 bis 1990 siehe Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (bis 1990)
 Bezirksregierung Düsseldorf, eine Behörde auf der mittleren staatlichen Ebene im Verwaltungsaufbau des Landes Nordrhein-Westfalen
 Borland Racing Developments, australischer Rennwagenhersteller
 BRD – Groupe Société Générale, rumänische Bank
 Bahnhof Berlin-Rahnsdorf (DS100-Code)
 Brainerd Lakes Regional Airport (IATA-Code)
 City of Bradford (ISO-3166-2:GB-Code)
 Bardiani CSF Faizanè (UCI-Code)

Brd. steht für:
 Billiarde

brd steht für:
 Baram (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Newari-Thangmi-Sprachen in Nepal

Siehe auch:
 Blu-ray Disc, offiziell BD abgekürzt

Abkürzung